

Населені пункти та їхні частини
 Вільчиці — гміна в Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Вільчиці — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільчиці — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільчиці — село в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Вільчиці — село в гміні Вільчиці Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Вільчиці — частина села Буковіна-Бобжанська в гміні Жаґань Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Вільчиці — лісова осада в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки